Heinäpää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heinäpää (kulle), Lappland, Norra Lappland, 
 Heinäpää (ö), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar